Parco dei Fontanili di Capralba
 Parco dei Fontanili (Milano)